Винслоу има више значења:
 Винслоу (Мејн)
 Винслоу (Аризона)
 Винслоу (Арканзас)
 Винслоу (Илиноис)
 Винслоу (Индијана)
 Винслоу (Небраска)